Бабичево — название населённых пунктов:

Россия 
 Бабичево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Бабичево — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Бабичево — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Бабичево (Красногвардейский район) — деревня в Красногвардейском районе Оренбургской области. Деревня Бабичево была населена башкирами. В настоящее время деревни уже нет.

Украина 
 Бабичево — село в Троицком районе Луганской области.